Lentopallon Mestaruusliiga 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Lentopallon Mestaruusliiga 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile